Andrzej Młynarczyk (ur. 1973) – polski skoczek narciarski, dwukrotny indywidualny medalista mistrzostw kraju w skokach narciarskich z 1994 i 1998 roku.

Andrzej Młynarczyk na mistrzostwach Polski w 1994 roku na Średniej Krokwi w Zakopanem zdobył brązowy medal, przegrywając z Adamem Małyszem i Stanisławem Ustupskim. Cztery lata później na tym samym obiekcie ponownie zajął trzecie miejsce w krajowym czempionacie, ulegając Robertowi Matei i Łukaszowi Kruczkowi. Oprócz medali indywidualnych, Młynarczyk zdobył także w latach 1993-1999 1 złoty, 3 srebrne i 1 brązowy medal mistrzostw Polski w konkursach drużynowych wraz z zespołem Wisła Zakopane.

Młynarczyk występował także w zawodach Pucharu Świata. 28 marca 1992 roku w konkursie drużynowym w Planicy, wraz z Alojzym Moskalem, Janem Kowalem i Zbigniewem Klimowskim, zajął ostatnie, 13. miejsce. W indywidualnych startach, Młynarczykowi nigdy nie udało się zdobyć punktów do klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Jego najlepszym osiągnięciem była 32. lokata, wywalczona 16 stycznia 1999 roku podczas konkursu w Zakopanem.

Oprócz startów w Pucharze Świata, Andrzej Młynarczyk brał udział również w zawodach Pucharu Kontynentalnego. Trzykrotnie został sklasyfikowany w klasyfikacji generalnej cyklu. W sezonie 1991/1992 uplasował się na 46., w 1998/1999 na 112., a w 1999/2000 na 189. pozycji.

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na oficjalnej stronie FIS [Data dostępu: 2013-12-02]

Polscy skoczkowie narciarscy
Skoczkowie narciarscy Wisły Zakopane
Urodzeni w 1973